klorose (latin chlorosis) har flere betydninger:
 klorose (menneskesygdom) - fx pga. næringsstofmangel.
 klorose (plantesygdom) - mangel af klorofyl fx pga. mutation eller næringsstofmangel.